

Geografia
Germania
 Weil am Rhein – città del circondario di Lörrach in Baden-Württemberg
 Weil der Stadt – comune del circondario di Böblingen in Baden-Württemberg
 Weil im Schönbuch – comune del circondario di Böblingen in Baden-Württemberg
 Weil – comune del circondario di Landsberg am Lech in Baviera

Persone
 Adolf Weil – medico tedesco
 André Weil – matematico francese
 Andrew Weil – medico statunitense
 Cynthia Weil – compositrice e musicista statunitense
 Eric Weil – filosofo tedesco
 Federico Weil – banchiere e dirigente d'azienda italiano
 Felix Weil – accademico e filantropo argentino
 Gert Weil – ex atleta cileno
 Gustav Weil – orientalista e filologo tedesco
 Harry Weil – sceneggiatore e attore statunitense
 Henri Weil – filologo tedesco
 Jiří Weil – scrittore ceco
 Liza Weil – attrice statunitense
 Maurice-Henri Weil – storico francese
 Rudolf Weil – bibliotecario e numismatico tedesco
 Simone Weil – filosofa, mistica e scrittrice francese
 Stephan Weil – politico tedesco

Altro
 Malattia di Weil – condizione patologica
 Villa Weil – villa di Genova
 Weil Tennis Academy Challenger – torneo professionistico di tennis

Pagine correlate 

 Weill